Quintero este un oraș și comună din regiunea Valparaíso, Chile.

Quintero se mai poate referi la:

Astronomie 
26940 Quintero - asteroid

Persoane 
Carlos Darwin Quintero - fotbalist columbian
Ioamnet Quintero - ex-atlet cubanez
Hannelly Quintero - model venezuelan
Juan Fernando Quintero - fotbalist columbian
Miguel Caro Quintero - criminal mexican
Rafael Caro Quintero - criminal mexican